Breviarium steht für:

 Breviarium (Geschichtswerk), kurzgefasstes Geschichtswerk
 Breviarium ab urbe condita, Geschichtswerk des Eutropius 
 Breviarium rerum gestarum populi Romani, Geschichtswerk und Provinzenbeschreibung des Rufus Festus
 Breviarium Romanum, Stundenbuch, siehe Brevier (Liturgie)
 Breviarium ad inquaerendum sententias infra, Kurzfassung der Dionysio-Hadriana
 Breviarium Alaricianum, westgotische Rechtsaufzeichnung, siehe Lex Romana Visigothorum
 Breviarium de dictamine, Schrift des Alberich von Montecassino
 Breviarium de musica et Tonarius, ein Werk Frutolfs von Michelsberg
 Breviarium extravagantium, kanonistische Schrift Bernhards von Pavia
 Breviarium Grimani, Stundenbuch des Domenico Grimani
 Breviarium practicae medicinae, Hauptwerk des Arnaldus de Villanova
 Breviarium Sancti Lulli, Hersfelder Güterverzeichnis